Flavio Bertelli – pittore italiano
 Flavio Bertelli – scrittore italiano